Каса́рес () — прізвище, поширене в іспаномовних країнах. Відомі носії:

 Адольфо Біой Касарес — аргентинський письменник
 Ана Касарес — аргентинська акторка
 Діно Касарес — американський гітарист, засновник гурту Fear Factory
 Сантьяго Касарес Кірога — іспанський політик
 Хуан Касарес — еквадорський футболіст

Каса́рес () — топонім, поширений в іспаномовних країнах

 Касарес (Малага) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Малага
 Касарес-де-лас-Урдес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес